

Persone 
Chris Perry  – giocatore di football americano statunitense
Chris Perry – calciatore inglese

Altro 
Christopher Perry Halliwell – personaggio del telefilm Streghe